Abzac (Charente)
 Abzac (Gironde)